Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christo van Rensburg che ha battuto in finale Clinton Marsh 2-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Gilad Bloom (primo turno)
 Bryan Shelton (semifinali)
 Chuck Adams (primo turno)
 Christo van Rensburg (Campione)

 Byron Black (secondo turno)
 Alex Antonitsch (primo turno)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Vladimir Gabričidze (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1991